Мачовете от група E на Световното първенство по футбол 2010 се играят между 14 и 24 юни 2010. Групата се състои от отборите на , ,  и . Тези отбори никога не са се срещали в груповата фаза.

Победителят от групата, Нидерландия, ще се изправи срещу втория от група F, . Вторият от тази група, Япония, ще се изправи срещу победителя от група F, . Камерун стана първият отбор, който бе елиминиран от Световното първенство, когато загуби от Дания с 2 – 1 на 19 юни 2010.

Нидерландия срещу Дания

Япония срещу Камерун

Нидерландия срещу Япония

Камерун срещу Дания

Дания срещу Япония

Камерун срещу Нидерландия

Източници 
1 кръг
 Автогол „закопа“ датчаните на старта
 Япония изненада неприятно Камерун

2 кръг
 Холандия се измъкна на Япония с 1:0
 Дания би Камерун с 2:1 в супермач

3 кръг
 Слънцето изгря за Япония
 Три от три за Холандия

Световно първенство по футбол 2010